Jean-Jacques Rousseau - auteur uit de Republiek Genève en invloedrijk filosoof
 J.J. Rousseau, Antwerps kunstenaar
 Jean-Baptiste Rousseau - dichter
 Eugène Rousseau (schaker) -  schaker
 Théodore Rousseau - Frans kunstschilder
 François-Eugène Rousseau (kunstenaar) - glas/keramiekkunstenaar
 Henri Rousseau - Frans kunstschilder, ook bekend als Le Douanier
 René Waldeck-Rousseau (vader) - Frans politicus
 René Waldeck-Rousseau (zoon) - premier van Frankrijk
 Eugène Rousseau - Belgisch volksvertegenwoordiger
 Charles Rousseau - Belgisch schilder
 Victor Rousseau - Belgisch beeldhouwer
 Eugène Rousseau (saxofonist) - Amerikaans saxofonist
 Vincent Rousseau - Belgisch afstandsloper
 Ralph Rousseau - Nederlands Viola da gamba-speler
 Florian Rousseau - Frans baanwielrenner
 Nicolas Rousseau - Frans wielrenner

Fictieve personen 
 Florentine Rousseau - personage uit de soapserie Thuis

Overig 
 Station Rezé-Pont-Rousseau - spoorwegstation in Rezé
 J.J. Rousseau (trein) - TGV